La Coupe de la Fédération 1977 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Eastbourne du 13 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'Australie (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur six jours.

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Fed Cup
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Coupe de la Federation
Federation, Coupe de la
Compétition de tennis au Royaume-Uni
Événement sportif en Angleterre
Tennis en Angleterre en 1977
Tennis en juin 1977